Николетта Ранджони Макиавелли (; 1 августа 1944, Раварино — 15 ноября 2015, Сиэтл), итальянская актриса, снималась до начала 1980-х годов.

Биография 
После прослушивания 20-летняя Николетта Макиавелли была выбрана режиссёром Карло Лидзани на роль в фильме Thrilling, и утверждена на роль в фильме Una questione d’onore режиссёра Луиджи Дзампы, наряду с Уго Тоньяцци. В семидесятые годы работала для телекомпании RAI; в 1977 году последовала заметная работа в фильме Al di là del bene e del male Лилианы Кавани.

В последующие годы принимала приглашения сниматься в различных постановках, включая вестерны, триллеры и комедии, не будучи в состоянии оставить значительный след в этих работах, пока окончательно не ушла из мира кино и не удалилась в частную жизнь недалеко от Болоньи в 1977 году.

Фильмография 
 Una questione d’onore, Луиджи Дзампа (1965)
 Thrilling, эпизод L’autostrada del sole, Карло Лидзани (1965)
 Un fiume di dollari, (1966)
 I nostri mariti, episodio de Il marito di Roberta, Luigi Filippo D’Amico (1966)
 Se tutte le donne del mondo — Operazione paradiso, Henry Levin и Arduino Maiuri (1966)
 Navajo Joe (Un dollaro a testa), Сержио Корбуччи (1966)
 Matchless, Альберто Латтуада (1967)
 Лицом к лицу, нет в титрах, Сержио Соллима (1967)
 Odia il prossimo tuo, Ferdinando Baldi (1968)
 Temptation, Lamberto Benvenuti (1968)
 Le dolci signore, Луиджи Дзампа (1968)
 Un minuto per pregare, un instante per morire — Escondido, как Nicoletta Rangoni Machiavelli, Franco Giraldi (1968)
 Giarrettiera Colt, Gian Rocco (1968)
 Сладкоежка, Christian Marquand (1968)
 Una lunga fila di croci, Sergio Garrone (1969)
 Scarabea — Di quanta terra ha bisogno un uomo?, Ханс-Юрген Зиберберг (1969)
 Quei temerari sulle loro pazze, scatenate, scalcinate carriole, Кен Эннакин (1969)
 Operazione ladro, телесериал, эпизод Who’ll Bid 2 Million Dollars?, Жанно Шварц (1969)
 Femmine insaziabili, Alberto De Martino (1969)
 La cattura, Paolo Cavara (1969)
 Le castagne sono buone, regia di Пьетро Джерми (1970)
 Necropolis, Franco Brocani (1970)
 Policeman, Sergio Rossi (1971)
 L’uomo dal cervello trapiantato, Jacques Doniol-Valcroze (1971)
 L’amante dell’orsa maggiore, Valentino Orsini (1972)
 Storie scellerate, Sergio Citti (1973)
 Le avventure del barone Von Trenck, sceneggiato televisivo в 3 эпизодах, Fritz Umgelter (1973)
 Lungo il fiume e sull’acqua, sceneggiato televisivo, Alberto Negrin (1973)
 Mordi e fuggi, Dino Risi (1973)
 Tony Arzenta, Duccio Tessari (1973)
 La coppia, Enzo Siciliano (1973)
 Esecutore oltre la legge, Georges Lautner (1974)
 L’importante è amare, Andrzej Zulawski (1975)
 Le malin plaisir, Bernard Toublanc-Michel (1975)
 La gang dell’Anno Santo, Jean Girault (1976)
 Il trucido e lo sbirro, Umberto Lenzi (1976)
 Al di là del bene e del male, Лилиана Кавани (1977)
 L’autunno del generale, телефильм, Mario Procopio (1982)
 La fuite en avant, Christian Zerbib (1983)

Примечания

Литература 
 Catalogo Bolaffi del cinema italiano 1966/1975 a cura di Gianni Rondolino
 AA.VV. Le attrici italiane, Gremese editore Roma 1999
 Le Teche Rai la prosa televisiva 1954/2006

Актёры Италии
Выпускники Флорентийской академии изящных искусств‎